Николай Николаевич Громов:
 Громов, Николай Николаевич (1892—1943) — русский футболист.
 Громов, Николай Николаевич (1923—2017) — советский и российский учёный-экономист.
 Громов, Николай Николаевич (1940—2020) — советский и российский искусствовед